Bistritzky ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Bistritzky (* 1991), deutscher Schauspieler
 Shlomo Bistritzky (* 1977), deutscher orthodoxer Rabbiner